Pittini – cognome italiano
 Gruppo Pittini – azienda italiana